Gruvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gruvsjön, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (10,8 ha)
Gruvsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (4,97 ha)
Gruvsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (56,6 ha)
Gruvsjön (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (1,38 km²)
Gruvsjön (Norrbärke socken, Dalarna, 667612-147029), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,4 ha)
Gruvsjön (Norrbärke socken, Dalarna, 668149-147496), sjö i Smedjebackens kommun,  (9,54 ha)
Gruvsjön (Silvbergs socken, Dalarna, 668803-147495), sjö i Borlänge kommun och Säters kommun,  (20,9 ha)
Gruvsjön (Silvbergs socken, Dalarna), annat namn på Silvbergssjön, sjö i Säters kommun,  (39,1 ha)
Gruvsjön (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (63,7 ha)
Gruvsjön (Svärdsjö socken, Dalarna), södra delen av Gårdvikssjön i Falu kommun,  (2,36 km²)
Lilla Gruvsjön, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stora Gruvsjön, sjö i Smedjebackens kommun,  (8,55 ha)

Se även
Kaivosjärvi (finska)
Gruvtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn